Малаппурам ():

 Малаппурам — город в штате Керала, Индия.
 Малаппурам — округ в штате Керала, Индия.